Ae 3/6 bezeichnet Lokomotiven mit jeweils drei Trieb- und Laufachsen

 SBB Ae 3/6 I
 SBB Ae 3/6 II
 SBB Ae 3/6 III